Агабеков — фамилия. Известные носители:
 Агабеков, Владимир Енокович (род. 1940) — белорусский химик.
 Агабеков, Георгий (Григорий) Сергеевич (1895—1937) — советский чекист, невозвращенец.
 Агабеков, Садых-бек (1865—1944), российский военачальник и азербайджанский государственный деятель.
 Агабеков, Тола (род. 1945) — механизатор колхоза имени Алишера Навои Ленинского района Чимкентской области, Герой Социалистического Труда.

Примечания